Ставки () — посёлок в Краматорском районе Донецкой области Украины , входит в Лиманский городской совет.

История 
С мая по сентябрь находились под контролем ВС РФ в ходе вторжения России на Украину. 29 сентября, в ходе битвы за Лиман, посёлок освобожден ВСУ.

География 
В Донецкой области имеется населённый пункт — село Ставки в составе города Лиман, и Лиманскому городскому совету

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 803 человека.

Религия 
В поселке находится Храм святителя Феодосия архиепископа Черниговского.

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Лиманского городского совета